Bargarh (district), een district van de Indiase staat Odisha
 Bargarh (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Bargarh